OFIS steht für:
 OFIS Arhitekti, slowenisches Architekturbüro
 Operational Flight Information Service, Rundfunkdienst in der Luftfahrt

Siehe auch:
 Ofis publik ar Brezhoneg, Amt zur Förderung der bretonischen Sprache

Abkürzung